Михаи́л Зу́ев:
 Зуев, Михаил Александрович (1918—1981) — Герой Советского Союза.
 Зуев, Михаил Васильевич (род. 1952) — управляющий директор Северского трубного завода.
 Зуев, Михаил Евсеевич (около 1890—после 1945) — руководитель антисоветской Республики Зуева.
 Зуев, Михаил Илларионович — советский металлург, лауреат Сталинской премии.
 Зуев, Михаил Николаевич (1958—2012) — российский историк.
 Зуев, Михаил Геннадиевич (1963—2011) — лидер группы «Иван-Кайф».